Приключения Незнайки и его друзей — многозначный термин.

Значения 

 «Приключения Незнайки и его друзей» — первая книга из трилогии Носова о приключениях Незнайки, впервые опубликованная в 1953—1954 годах.
 «Приключения Незнайки и его друзей» — мини-сериал из 10 фильмов 1971-1973 гг. выпуска.